Seznam polkov z zaporedno številko 24.

Seznam 
 Pehotni
 24. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 24. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 24. pehotni polk (Wehrmacht)
 24. strelski polk (ZSSR)
 24. grenadirski polk (Wehrmacht)
 24. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 24. tankovski polk (Wehrmacht)
 24. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 24. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 24. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 24. artilerijski polk (Wehrmacht)
 24. težkominometni polk (Wehrmacht)
 24. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 24. mešani artilerijski polk (Vojska Jugoslavije)

 Inženirski/Pionirski
 24. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi